Ново-Село () — община в Болгарии. Входит в состав Видинской области. Население составляет 3557 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Винарово
 Неговановци
 Ново-Село
 Флорентин
 Ясен

Общины Видинской области